het Engelse woord voor patroon voor vuurwapens
 Inktpatroon (inkjetprinter) (inktcartridge), een inktpatroon voor bijvoorbeeld een printer
 Spelcartridge, een medium voor software 
 NAB-cartridge, een audiocassette voor het afspelen van jingles, commercials e.d.